Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2011 probíhala na přelomu června a července 2011. Do singlové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě v All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla 19letá Češka Kristýna Plíšková, která již nebyla věkově způsobilá k účasti v juniorské kategorii.

Jediný svůj grandslamový titul mezi juniory vybojovala 15letá Ashleigh Bartyová, jež ve finále na dvorci č. 1 přehrála 16letou Rusku Irinu Chromačovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V první sadě otočila průběh po ztraceném podání. Stala se tak druhou australskou šampionkou wimbledonské juniorky, když navázala na triumf Debbie Freemanové z roku 1980.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2011
Juniorský tenis v roce 2011